

Апрель 
 22 апреля — Феодор Сикеот, христианский святой, аскет, живший в Малой Азии.

Август 
 28 августа — Теодорих II, король франков (596—613).

Октябрь 
 10 октября — Сигиберт II, король франков (613).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Бледрик ап Константин, король Думнонии (598—613).
 Брунгильда, королева франков, супруга Сигиберта I (с 566), короля Австразии.
 Иаго ап Бели, король Гвинеда (599—613).
 Кадвал Крисбан, правитель Роса, суб-королевства, вассального по отношению к Гвинеду.
 Селив Боевой Змей, король Поуиса (610—613).
 Унцелен, герцог Алеманнии (587—607).

0613
Умершие в 613 году